Mit dem Namen Zeche Vereinigte Henriette gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Vereinigte Henriette (Dortmund) in Dortmund-Eichlinghofen
 Die Zeche Vereinigte Henriette (Essen) in Essen-Byfang

Siehe auch
 Zeche Henriette Catharina in Essen-Werden
 Zeche Henriettenglück in Essen-Bergerhausen